Парламентские выборы в Южной Африке проходили 22 апреля 1970 года для избрания 166 депутатов Палаты собраний. Впервые в выборах в Южной Африке участвовали только белые избиратели, так как срок работы депутатов, избранных в отдельных избирательных округах для прошедших квалификацию цветных избирателей Капской провинции истёк.

Национальная партия под руководством нового лидера Балтазара Форстера в основном сохранила свои позиции в парламенте, получив 118 из 166 мест. Тем не менее, впервые, начиная с выборов 1948 года она уменьшила своё представительство, в то время как основная оппозиционная Объединённая партия увеличила количество депутатов с 39 до 47. Это, в частности, объяснялось расколом в Национальной партии, когда от неё отделилось крайне-правое крыло, основавшее Восстановленную национальную партию, которая, хотя и не получила мест парламента, разделила голоса националистов, чем помогла Объединённой партии.

Впервые после этих выборов в правительство вошли будущий президент Южной Африки Ян Хёйнис и будущий министр иностраных дел Фредерик Бота, призвавший в своей известной речи правительство подписать Декларацию ООН по правам человека .

Результаты 
Выборы проходили в 155 из 166 округах (в остальных 11 округах кандидаты были безальтернативными). Количество зарегистрированных избирателей было 2 028 487. Было подано 1 508 248 голосов (явка составила 74,7%).

* Одно место было заполнено позже на дополнительных выборах.

Примечания 

Выборы в ЮАР
ЮАР
1970 год в ЮАР
Апрель 1970 года